Айда́р, пратюркский язык — лунный, от «Ай» — луна:
 Айдар — тюркское мужское имя.
 Айдар — чуб, чупрына, оселедец; причёска у тюрков кочевников, древних казахов и других;
 «Айдар» — батальон территориальной обороны Украины.

Персоналии 
 Айдар — царь Волжской Болгарии раннего периода (ум. 865).
 Айдар — ордынский князь, зять хана Улу-Мухаммеда.
 Айдар — крымский царевич, сын крымского хана Ази-Гирея.
 Хусаинов, Айдар Гайдарович — поэт, прозаик, переводчик, драматург, главный редактор газеты «Истоки»;
 Айдар Халим — татарский писатель, Член Союза писателей СССР с 1976 года, председатель Милли Меджлиса татарского народа;

Топоним 
 Айдар — река, протекающая в Белгородской области России и Луганской области Украины, левый приток Северского Донца;
 Айдар — село в Каратальском районе Алматинской области Казахстана;
 Айдар — упразднённое село в Костанайской области Казахстана;
 Айдар — село в Ровеньском районе Белгородской области России;
 Айдар — прежнее название исчезнувшего села Богатое в Сакском районе Крыма;
 Айдар-Николаевка — село, относится к Новоайдарскому району Луганской области Украины.

См. также 
 Айдара, Массадио
 Айдарали
 Айдарлы
 Айдарлысай
 Айдар-Газы
 Айдаров
 Айдаровы
 Айдаркен